Холостеи (-{Holostei}-) су прастара група кошљориба са ганоидним крљуштима која потиче још из палеозоика. Раније је то била велика група риба са многобројним и разноврсним јединкама, а данас је заступљена само са три рода и неколико врста које живе у рекама и језерима Северне Америке. Имају велики филогенетски значај, јер се сматра да данашње кошљорибе воде порекло од ових риба.

Филогенија 

Ниже приказан кладограм приказује степен сродности инфракласе -{Holostei}- са осталим таксонима унутар наткласе кошљорибе (-{Osteichthyes}-), међу којима је врстама најбројнија инфракласа праве кошљорибе (Teleostei) и приказани су копнени кичмењаци који су еволуирали од сродне гране кошљориба.

Референце

Спољашње везе 

 -{BioNet}- школа